El apellido Fillol puede referirse a:

Álvaro Fillol, tenista chileno nacido en 1952.
Antonio Fillol Granell, pintor español adscrito a la corriente del realismo social.
Jaime Fillol, tenista chileno nacido en 1976.
 Jaime Fillol Hangstrom, tenista chileno nacido en 1946.
José Vicente Fillol, crítico literario e historiador español.
Ubaldo el Pato Fillol, futbolista argentino.